Rigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Rigny im Département Haute-Saône
Rigny-la-Nonneuse im Département Aube
Rigny-la-Salle im Département Meuse
Rigny-le-Ferron im Département Aube
Rigny-Saint-Martin im Département Meuse
Rigny-sur-Arroux im Département Saône-et-Loire
Rigny-Ussé im Département Indre-et-Loire